«Гитара-монголоид» () — драма 2004 года, рассказывающая о различных людях, живущих в вымышленном городе Jöteborg, очень схожим с Гётеборгом. Несмотря на то, что фильм не является документальным, многие роли исполняют не актёры, а обычные люди, играющие схожих с ними персонажей.

Сюжет

В ролях

Критика 
Фильм получил в основном положительные отзывы и рейтинг 3.6 из 5, на основании данных восьми рецензий на веб-агрегаторе Kritiker.se. Carl-Johan Malmberg из Svenska Dagbladet оценил фильм в 5 баллов из 6. Jens Peterson из Aftonbladet был менее позитивным и присвоил фильму 2 балла из 5, назвав его «Чудаками без сердечности, скрытой камерой без юмора». Обозреватель InterMedia Борис Гришин в своей рецензии отмечал, что  «...несмотря на массу забавных эпизодов, в целом фильм кажется утомительно затянутым, хотя длится всего 89 минут».

Фильм получил приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ), а также номинировался на Золотого Георгия.

Скандал с монголами
В 2015 году жители Монголии выступили с требованием о переименовании фильма, потому как, по их мнению, название фильма «Гитара-монголоид» оскорбляет каждого представителя монголоидной расы. Всё дело в том, что в данном контексте оно означает умственно отсталого человека.

Примечания

Ссылки 
 
 Гитара-монголоид на сайте Swedish Film Database

См. также 
 Добровольно-принудительно

Фильмы Рубена Эстлунда
Фильмы Швеции 2004 года